Аогасима:
 Аогасима — вулканический остров в архипелаге Идзу
 Аогасима — вулкан, расположен на одноимённом вулканическом острове
 Аогасима — село в Японии, находящееся в округе Хатидзё префектуры Токио